Isenburg – famiglia nobile
Isenburg – castello di Hattingen
Isenburg – comune della Renania-Palatinato